

Patronyme 

 Don Dunstan (1926–1999), homme politique australien ;
 Donald Dunstan (1923-2011), militaire et homme politique australien ;
 Marcus Dunstan (né en 1975), scénariste américain.

Prénom 

 Dunstan de Cantorbéry (v. 909-988), prélat anglo-saxon ;
 Dunstan St. Omer (1927-2015), peintre saint-lucien.

Toponyme 

 Basilique-cathédrale Saint-Dunstan à Charlottetown, dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada.
 Université Saint Dunstan à Charlottetown, dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada.

Autres 
 Dunstanoides, un genre d'araignées aranéomorphes de la famille des Desidae.